Schnellbootflottille steht für:
Einen ehemaligen Großverband der Deutschen Marine, s. Schnellbootflottille
Verbände von Schnellbooten in der deutschen Kriegsmarine

Für den Schnellbootverband der Volksmarine s. Sechste Flottille (Volksmarine)